Die Finanzen des Großherzogs ist:

der deutsche Titel des Romans Storhertigens Finanser von Frank Heller
ein darauf basierender Film von Friedrich Wilhelm Murnau, siehe Die Finanzen des Großherzogs (1924)
ein darauf basierender Film von Gustaf Gründgens, siehe Die Finanzen des Großherzogs (1934)